Торанс има више значења:
 Округ Торанс (Нови Мексико)
 Торанс (Калифорнија)